«Секретная разведывательная служба МИД Великобритании», (СИС / МИ-6) () — служба внешнеполитической разведки Великобритании. 

Служба разведки МИД является частью аппарата правительства и подчинена одновременно МИД и Объединённому разведывательному комитету. Начальник СИС является членом коллегии МИД (госсекретарь в ранге заместителя министра) и единственным известным госслужащим в системе разведки. С 1994 года центральный аппарат СИС находится в правительственном районе Вестминстер, в здании №85 по наб. Принца Альберта, г. Лондон. Основную правовую базу ведущейся разведдеятельности Великобритании составляет «Закон о разведслужбах» от 1994 г. (Intelligence Services Act 1994), до опубликования которого существование внешней разведки официально отрицалось на правительственном уровне.

Образование 
Объединённая служба внешней разведки Великобритании берёт своё начало из Разведуправления (Secret Service Bureau) Правительственного комитета обороны и Разведуправления Сухопутных войск. Сформированное в 1909 г. РУ Комитета обороны включало разведывательный и контрразведывательный отделы с небольшим по численности аппаратом. Начальником разведотдела по рекомендации РУ ВМС был назначен капитан 2-го ранга М. Камминг, отдела безопасности — капитан (позднее генерал-майор) В. Келл. В связи с финансовыми и кадровыми сложностями поддержания нескольких параллельных спецслужб РУ Комитета обороны было слито с РУ Сухопутных войск. Капитан 2-го ранга М. Камминг стал начальником 6-го, а генерал-майор В. Келл — 5-го отдела. Всего РУ Сухопутных войск на тот момент имело 19 функциональных отделов.

Разведывательное управление Сухопутных войск

Структура

Руководство 
В связи с традицией руководства госведомств помечать документы своими инициалами, первый начальник 6-го отдела М. Камминг помечал документы своим инициалом «С» в зелёных чернилах. Впоследствии инициал «С» стал неофициальным обозначением должности начальника внешнеполитической разведки. Начальник военной контрразведки (5-го отдела) генерал-майор В. Келл помечал документацию инициалом «К», но не был столь известен как инвалид М. Камминг.

Первая мировая война 
Попытки ГУР Сухопутных войск во время Первой мировой войны создать агентурную сеть на территории Германии пресекались активной работой контрразведки как в самой Германии, так и в прифронтовой зоне. Большая часть важнейших военно-политических сведений была получена через работу в нейтральных странах (Швейцария, США), на части оккупированных территорий (страны Бенилюкса) и в России.

Реорганизация разведки Сухопутных войск 
В 1916 году по политическим и финансовым причинам было принято решение о переподчинении спецслужб Сухопутных войск гражданским ведомствам. 1-е управление было передано из состава Министерства Сухопутных войск в ведение Министерства ВМС (Адмиралтейства), 6-е — Министерства иностранных, 5-е — Министерства внутренних дел с финансированием спецслужб через бюджеты ВМС и двух гражданских министерств, а не Сухопутных войск. В ведении ГУР Сухопутных войск оставались управления военной пропаганды, спецопераций и работы с военнопленными. В 1920 г. выведенные из состава ГУР Сухопутных войск управления получили обозначения:
 1-е — «Училища шифровальной службы» МИД
 5-е — «Службы безопасности» МВД
 6-е — «Службы разведки» МИД

Служба разведки Министерства иностранных дел

1920—1930-е годы 
После окончания войны ГУР Сухопутных войск и выведенные из его состава управления дешифровальной службы, агентурной разведки и безопасности испытали серьезное снижение бюджетного финансирования и сокращение численности личного состава, в значительной части вынужденного перейти в частный и банковский сектор. В связи с подчинением управления зарубежной разведки Министерству иностранных дел, были предприняты меры по приданию резидентурному аппарату статуса в составе посольств в независимых государствах и в составе учреждений колониальной администрации в Азии и Африке. В 1919 году было получено разрешение Министерства иностранных дел о придании сотрудникам разведки статуса так называемых «консульских сотрудников паспортной службы» (Passport Control Officer) с дипломатическим иммунитетом.

В 1923 году после смерти капитана 1-го ранга М. Камминга с должности начальника РУ ВМС на должность начальника службы внешнеполитической разведки был переведён адмирал Х. Синклер. Под его руководством началось расширение аппарата внешнеполитической разведки, включавшее создание новых управлений:
 5-го (внешней контрразведки) с задачами получения информации по структуре иностранных разведслужб и работавшее в контакте со Службой безопасности МВД
 7-го (экономической разведки) с задачами получения информации в сфере мировой торговли и финансов, а также экономической безопасности колоний
 8-го (оперативной радиосвязи) с задачами организации сетей секретной зарубежной радиосвязи
 9-го (антикоминтерновского) с задачами противодействия Коминтерну в Европе и метрополии
 «C» (развединформации), с задачами рассылки прошедших оценку сведений по правительственным учреждениям (в том числе в Министерство и Генштаб Сухопутных войск и Главный штаб ВМС)
 «D» (спецопераций) с задачей как организации диверсионных операций за рубежом, так и гражданской обороны на случай вторжения в метрополию. Данное управление было первым местом службы бывших журналистов-международников К. Филби («Таймс») и Г. Бёрджесса («Би-би-си»).
 «N» (перлюстрации дипломатической почты)
 «Z» (нелегальной разведки) с задачами организации разведки с любых позиций, не связанных с официальными зарубежными представительствами Великобритании

Управление нелегальной разведки 
Резидент СИС в Риме в 1930-х годах подполковник К. Дэнси отметил, что ко времени его вступления в должность прикрытие офицеров разведки в посольстве в качестве «сотрудников паспортной службы» было в основном раскрыто противником, и его должность резидента не вызывала сомнений у итальянской контрразведки. Кроме этого, в резидентурах политической разведки работало много профессионалов Генштаба Сухопутных войск, которые были компетентными разведчиками-аналитиками, но не всегда надёжно владели методами подпольной работы за рубежом.

После возвращения из Италии и назначения на должность заместителя начальника службы подполковник Дэнси предложил руководству в работе делать упор на использование не посольских, а деловых связей в мире бизнеса, который не подвергался столь пристальному вниманию контрразведки, в том числе привлекая для работы и бизнесменов, имевших дружественное гражданство США, а не подданство Великобритании. По предложению Дэнси в СИС было организовано управление нелегальной разведки «Z», использовавшее в работе за рубежом прикрытия как международных торговых фирм, так и индивидуальных предпринимателей и финансистов. К 1936 г. личный и агентурный состав управления «Z» насчитывал до 200 чел. Среди сотрудников управления «Z» числился, например, британский режиссёр венгерского происхождения А. Корда, чья международная киностудия «Лондон филмз» нередко использовалась в качестве неофициального прикрытия сотрудников разведки.

Смена руководства СИС 
Адмирал Хью Синклер скончался после продолжительной болезни перед самой войной, и в 1939 году на посту начальника внешнеполитической разведки его сменил его многолетний заместитель, подполковник Генштаба Сухопутных войск Стюарт Мензис.

Захват резидентуры СИС в Нидерландах 

Важнейшими европейскими разведцентрами СИС являлись резидентуры в Гааге и Брюсселе, которые являлись основными связными пунктами между другими европейскими точками и лондонским центром. Резидентура в Гааге имела двух старших офицеров, один из которых будучи сотрудником управления «Z» без дипломатического прикрытия, имел связи в правительственных кругах и королевской семье Нидерландов, а старший офицер посольской резидентуры обеспечивал связь европейских точек с Центром. Пытаясь найти подход к резидентуре СИС на ближайшей к Германии нейтральной территории, в сентябре 1939 г. отдел контрразведки службы безопасности СС под руководством майора В. Шелленберга, якобы с целью избежания всеевропейской войны, внёс предложение о начале переговоров на тему смещения А. Гитлера мирным или насильственным путём, прекращения вторжения в Польшу и преобразования сложившегося режима при помощи союзников.

С самого начала переговоров целью контрразведчиков СС был захват британских разведчиков в зоне германо-голландской границы, для чего не представлялось возможности, поскольку сотрудники резидентуры появлялись в приграничной зоне только в сопровождении сотрудников разведки и полиции Нидерландов. Через месяц после начала переговоров оба сотрудника гаагской резидентуры и сотрудник 3-го управления Генштаба Нидерландов на одной из встреч в приграничном г. Венло были захвачены группой спецназа СС и вывезены на территорию Германии. Тяжело раненный сотрудник 3-го управления Генштаба Нидерландов скончался в госпитале на германской территории в г. Дюссельдорф.

Сотрудники гаагской резидентуры СИС были осуждены германским военным судом за шпионаж с отбыванием срока в концентрационном лагере, откуда они были освобождены лишь с наступлением союзников в 1945 г. Таким образом, одна из главных европейских резидентур СИС была полностью парализована в самом начале Второй мировой войны в Европе. Важным моментом в ходе первой фазы войны явилось то, что гитлеровская Германия получила формальный предлог для оккупации территории нейтрального Нидерландского королевства в связи с тем, что на ней активно работают спецслужбы Великобритании.

Работа в Западном полушарии 
С весны 1940 года в США (г. Нью-Йорк) было сформировано так называемое «Управление безопасности» СИС (British Security Co-ordination/BSC) по США и Канаде для контакта со спецслужбами США (на тот момент 2-м (разведывательным) управлением Генштаба Сухопутных войск и РУ ВМС США). В сотрудничестве с посольской резидентурой СИС и аппаратом военных атташе в США Управление безопасности по США и Канаде оказывало помощь в формировании Управления стратегических служб (УСС) США.

Вторая мировая война 
В начале Второй мировой войны Великобритания сконцентрировала усилия не только на агентурной разведке в тылу противника, но и диверсионно-силовых акциях, радиоперехвате линий связи противника и массовой дешифровке шифрограмм оперативного значения.

Правительственная программа радиоперехвата 
Для организации крупного вычислительного центра и полномасштабной программы радиоперехвата всех каналов стратегической связи Вооружённых сил гитлеровской Германии с 1941 года Училищу шифровальной службы МИД была выделена территория в пригороде Лондона н.п. Блечли (т. н. ВЦ «Блечли-парк»). Основной задачей правительственного дешифровального ВЦ была разработка и внедрение новейших на то время компьютерных методов дешифровки данных, зашифрованных германскими электронными шифровальными средствами. Вся информация, получаемая специалистами ВЦ дешифровальной службы передавалась специальным управлением СИС в Объединённый комитет правительства по разведке для дальнейшего распределения по запросам ВМС и Сухопутных войск.

Правительственная контрразведывательная программа «20» 
С началом военных действий в Европе и далее воздушной войны с континента против метрополии, правительство Великобритании приняло к исполнению контрразведывательную программу «20» («ХХ»), по которой в задачи Службы безопасности МВД входили выявление и перевербовка агентурной сети гитлеровской Германии в Великобритании. Основной целью операции было использование выявленной агентуры для передачи германскому командованию дезинформации о положении в метрополии. Контрразведывательная программа «20» координировалась специалистом Корпуса военной разведки Сухопутных войск и зам. начальника Службы безопасности МВД Д. Мастерманом. Ключевым моментом в организации превентивной широкомасштабной операции на территории метрополии явился доступ контрразведывательных органов Службы безопасности МВД к материалам ВЦ Училища шифровальной службы МИД.

После начала боевых действий в Европе органы Службы безопасности МВД за короткий период арестовали более двадцати человек из числа выявленной германской агентуры на территории метрополии. Следствие по делам арестованной агентуры велось в 20-й тюрьме МВД в районе Ричмонд в З. Лондоне. Для непосредственной организации разведигры с участием перевербованной агентуры в управлении «Б» (контрразведки) Службы безопасности МВД был создан отдел дезинформации № 1А под руководством опытного оперативного сотрудника Т. Робертсона.

Работа в гитлеровской Германии 
Вплоть до начала Второй мировой войны резидентура СИС в Берлине обменивалась информацией с разведкой и контрразведкой службы безопасности СС по вопросам противодействию деятельности Коминтерна в Европе. Резидент СИС в Берлине Ф. Фоли считал свои взаимоотношения с коллегами из Службы безопасности СС вполне дружескими.

Правительственная программа специальных операций в оккупированной Европе 
В военное время на базе 13-го управления ГУР Сухопутных войск и управления «D» СИС было сформировано т. н. Управление специальных операций (УСО), занимавшееся разведывательно-диверсионной деятельностью на оккупированных территориях в Европе. УСО было расформировано в 1946 г. в условиях мирного времени, часть бойцов диверсионных групп была переведена на работу в СИС. С 1940 г. сотрудником центра УСО по подготовке диверсионных групп недалеко от пр. Кале являлся К. Филби.

Работа в Западном полушарии 
Управление безопасности СИС по США и Канаде сформировало с участием личного состава УСО несколько центров подготовки сил спецназначения Сухопутных войск на границе канадской пров. Онтарио и ш. Нью-Йорк, в том числе  Сухопутных войск (так называемой в/ч «Икс»). До конца Второй мировой войны военные специалисты УСО подготовили на базе 103-го училища до 2 тыс. бойцов спецназначения Сухопутных войск. На территории училища был развёрнут центр радиоперехвата в Западном полушарии «Гидра».

Работа в Восточноазиатском регионе 
Для противодействия в Северной Африке и на Ближнем Востоке гитлеровской Германии и Императорской Японии в Юго-восточной Азии было сформировано Управление связи СИС по Ближнему  и Дальнему  Востоку (Interservice Liaison Department/ISLD) с главными резидентурами в Индии (Дели) и Египте (Каир).

Правительственная программа аэрофоторазведки 
С 1940 года на базе 4-го (топографического) и 15-го (воздушной разведки) управлений ГУР Сухопутных войск был сформировано управление видовой фоторазведки (Photographic Development Unit/PDU), перед началом боевых действий в Европе развёрнутое в Центральное управление анализа материалов фоторазведки (Central Interpretation Unit/PIU/CIU). После войны управление было развёрнуто в Центр видовой разведки Сухопутных войск и ВВС.

СИС в 1940—1980-х годах

СИС в послевоенное время 
Сразу после освобождения территории СССР и выхода частей РККА на государственную границу в 1944 году в составе СИС было восстановлено расформированное в 1941 году 9-е (антикоминтерновское) управление для противодействия советской разведке в Европе. Начальником 9-го управления был назначен сотрудник управления спецопераций К. Филби (на тот момент являвшийся агентом зарубежной разведки НКВД), позже направленный руководителем в посольские резидентуры СИС в Турции (г. Анкара) и США (г. Вашингтон).

Летом 1945 года на контакт с резидентурой СИС в Анкаре инициативно вышел сотрудник генконсульства СССР К. Волков, предложивший выдать сотрудникам СИС список советской агентуры в аппарате госслужбы Великобритании. Контакт с советским дипломатом в Турции был доложен резидентурой начальнику 9-го управления К. Филби, который вышел на связь с лондонской резидентурой НКВД и предупредил советскую разведку о предательстве. К. Волков был спешно вывезен из Анкары в Москву, осуждён и расстрелян.

В 1946 году оперативные отделы были формально сведены в ток называемое «добывающее» («Production Sections», «Directorate of Production»), а информационные — в «запросное» («Requirements Sections», «Directorate of Requirements») управления.

В ведение СИС были переданы аппарат и агентура расформированного УСО.

Большой ущерб работе СИС в военные и послевоенные год нанёс тот факт, что начальник управления спецопераций и контрразведывательного управления К. Филби являлся агентом советской разведки. Он продолжал агентурную деятельность и после перевода из лондонского аппарата резидентом в Анкару и затем в Вашингтон (США). В послевоенный период советской разведке удалось получить с его помощью информацию о совместных спецоперациях США и Великобритании против СССР с территории Турции и Албании, а также о всех подробностях работы ЦРУ США в Вашингтоне. Филби был уволен из СИС по служебному несоответствию после того, как его однокурсник и коллега по МИД Д. Маклейн и коллега по СИС Г. Бёрджесс бежали из Великобритании в СССР при содействии советской разведки.

Израильский разведчик и писатель Виктор Островский высоко отзывался об аналитических способностях службы, но считал, что она неспособна добывать секретную информацию:

Мы читали очень интересные отчёты о Саудовской Аравии, поступившие от британской разведки. «Сикрет Интеллидженс Сервис» составляла превосходные отчёты, где делала великолепный политический анализ ситуации, но в них не было настоящего секретного материала в общепринятом смысле. Англичане были очень плохи в том, что касалось передачи либо комбинирования подлинно секретных сведений.

Современная структура СИС

Оперативные управления

Расположение СИС 
Исторически спецслужбы Великобритании находились в Лондоне, в правительственном квартале Вестминстер (в районе Букингемского дворца и парламента, позже на ул. Уайтхолл).

Вестминстер (1909—1919) 
Первоначально РУ Комитета обороны было расквартировано на ул. Королевы Виктории, д. 64. Официально считалось, что в зданиях находятся внешнеторговые фирмы, что создавало определённые проблемы, так как сотрудники разведки должны были регулярно проводить совещания с сотрудниками руководящих министерств: Сухопутных войск, ВМС и иностранных дел — что было сложно скрыть от присутствовавших на улице гражданских учреждений.

После слияния РУ Комитета обороны и ГУР Сухопутных войск 5-е и 6-е управления были переведены в комплекс зданий «Уайтхолл» правительственного квартала напротив здания Министерства Сухопутных войск и вблизи от комплексов Адмиралтейства и МИД.

Кенсингтон (1919—1926) 
С окончанием Первой мировой войны в период 1919—1926 гг. разведка Сухопутных войск для снижения издержек по аренде была переведена на пр. Мелбури в соседнем районе Кенсингтон (Голланд-парк).

Вестминстер (1926—1996) 
В 1926 году разведка и криптографическая служба Сухопутных войск были переведены обратно в Вестминстер на ул. Бродвей, д. 54 (рядом с Главным управлением метрополитена).

В 1964 году для СИС было построено новое высотное здание «Сентюри» на ул. Воксхолльского моста.

Главный корпус СИС (с 1996 года) 

В 1995 году по проекту архитектора  для СИС Министерства иностранных дел недалеко от здания 1960-х годов было построено новейшее здание на набережной у Воксхолльского моста. Здание СИС можно увидеть в кадрах фильмов о Джеймсе Бонде: «Золотой глаз», «И целого мира мало», «Умри, но не сейчас», «Казино „Рояль“», «007. Координаты: „Скайфолл“», а также в сериале «Призраки» о работе MI5, сериале BBC «Шерлок» и мини-сериале «Ночной администратор». В фильме 007: Спектр здание СИС взорвано.

Список руководителей

Известные сотрудники 
 Дафна Парк
 Брюс Локкарт
 Сидней Рейли
 Сомерсет Моэм
 Грэм Грин
 Фредерик Форсайт
 Клод Дэнси
 Гарет Уильямс — погиб летом 2010 года при невыясненных обстоятельствах.
 Джордж Блейк

Интересные факты 
 Сотрудниками разведки некоторое время были известные писатели Сомерсет Моэм и Грэм Грин. Моэм во время Первой мировой войны выполнял миссию в России, а Грин с 1941 по 1944 год работал в британской разведке в Сьерра-Леоне и в Португалии, где числился представителем МИД Великобритании. Одним из его коллег в те годы был Ким Филби.

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 James Bond and MI6: Is there fact in fiction? — обзорная статья BBC 

Спецслужбы Великобритании